Ostrowsko ist der Name von zwei Ortschaften im heutigen Polen:

 Ostrowsko (Nowy Targ), in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Nowy Targ
 Ostrowsko (Uniejów), in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Uniejów